Nederlands curlingteam (mannen)
Nederlands curlingteam (vrouwen)
Nederlands curlingteam (gemengd)
Nederlands curlingteam (gemengddubbel)